Lune de miel en enfer correspond :

 au recueil de nouvelles de science-fiction Lune de miel en enfer, écrit par Fredric Brown publié en 1958

 Lune de miel en enfer, un film américain réalisé par Joel Viertel, sorti en 2003.